Esistono più comuni francesi con questo nome

Dannemarie – Doubs
Dannemarie – Alto Reno
Dannemarie – Yvelines